B 68 steht für:
 die Bundesstraße 68 in Deutschland
 die Feldbacher Straße in Österreich

B68 steht für:
 B68 Toftir, ein färöischer Fußballverein 

B68